Джованни Эспозито (; род. 9 февраля 1998 года) — итальянский дзюдоист, призёр чемпионата Европы 2022 года в весовой категории до 73 кг. Чемпион мира среди юниоров 2015 года.

Спортивная карьера 
На чемпионате мира среди юниоров в 2015 году, который проходил в Сараево, одержал победу в категории до 66 килограммов.

На национальном чемпионате в декабре 2021 года одержал победу в категории 73 кг, став чемпионом Италии. 

В апреле 2022 года на чемпионате Европы в столице Болгарии, в весовой категории до 73 кг завоевал серебряную медаль турнира, в финале уступил чемпионский титул спортсмену из Азербайджана Хидаяту Гейдарову.

Примечания

Ссылки 
 Джованни Эспозито на сайте Федерации дзюдо
 Информация о Джованни Эспозито

Чемпионы Италии по дзюдо